Pidilidi může mít vícero významů: 

 Pidilidi (film) – britská komedie natočená v roce 1997
 Pidilidi (kniha) – kniha od spisovatelky Mary Nortonové
 Pidilidi (hudební skupina) – česká hudební skupina